Ternyang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ternyang, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kali Ternyang, vattendrag, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar